Kolhufushi (Meemu-atol), een eiland van het Meemu-atol, Maldiven 
 Kolhufushi (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven 
 Kolhufushi (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven